Соревнование среди мужчин в помещении, одиночный разряд - одно из шести соревнований по теннису включенных в программу Олимпийских игр 1908 года. В соревновании приняли участие 7 спортсменов из 2 стран.

Результаты

Итоговое положение

Турнирная таблица 

Матча за третье место не было.  Ивс, как было сказано в официальном отчете не смог закончить свой полуфинальный матч, поэтому бронзовой медалью был награждён Ричи.

Ссылки 
 Медалисты соревнований на сайте МОК 
 Результаты соревнований